Филипповщина  — топоним:

Беларусь 
 Филипповщина — деревня, Слободковский сельсовет, Браславский район, Витебская область
 Филипповщина — деревня, Подсвильский сельсовет, Глубокский район, Витебская область

Россия 
 Филипповщина — деревня в Демянском районе Новгородской области.